Бонфильо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бонфильо, Оскар (1905—1987) — мексиканский футболист, вратарь, участник Олимпийских игр 1928 и чемпионата мира 1930 года.
 Бонфильо, Оскар (род. 1959) — мексиканский актёр театра и кино, мастер дубляжа и диктор.
 Трофей Бонфильо (или Международный чемпионат Италии среди юниоров) — крупный международный юниорский турнир, проводящийся в Милане, Италия.